Yumi
Yumi, Yumi, Yumi
7596 Yumi